Elephant and Castle peut faire référence à :
 Elephant and Castle, un quartier de Londres ;
 Elephant & Castle, une station de métro de Londres ;
 Elephant and Castle, un groupe de rock français.